Gangwon – prowincja w Korei Południowej
 Kangwŏn – prowincja w Korei Północnej